Вальтер Мантегацца (1952—2006) — уругвайський футболіст, що грав на позиції півзахисника. Виступав за національну збірну Уругваю.
 Віргіліо Мантегацца (1889—1928) — італійський фехтувальник. Бронзовий призер Олімпійських ігор-1924.
 Паоло Мантегацца (1831—1910) — італійський лікар, невропатолог, фізіолог, антрополог та письменник-фантаст.
 Серджіо Мантегацца (* 1927) — швейцарсько-італійський бізнесмен-мільярдер.
 Христофоро Мантегацца (1430—1482) — італійський скульптор.

італійські прізвища